Oana Mihaela Marinache este istoric de artă român, traducător, editor și curator, cu privire specială asupra arhitecturii românești.

Biografie și studii 
S-a născut în București  la 02.06.1980 și a urmat liceul bilingv George Coșbuc între anii 1991 și 1999.  

A absolvit  Facultatea de Relații Economice Internaționale la Academia de Studii Economice  București (2003), Facultatea de Stiințe Politice la Universitatea București (2005) și Facultatea de  istoria și teoria artei la Universitatea Națională de  Arte București (2008-2011). 

A obținut în anul 2015 la Universitatea Națională de Arte București titlul de doctor în istoria artei cu teza  Arhitectura și decorația interioară a reședințelor familiilor Bibescu - Basarab Brâncoveanu, coordonator științific prof.  univ.  dr. Ruxandra Demetrescu.

Între anii 2014-2015 a fost bursier doctoral al Academiei Române, în proiectul „Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală –  READ”.

Afilieri 
Membră a Uniunii Artiștilor Plastici, secția critică de artă.

Membru fondator și președinte al Asociației Istoria Artei, cu activitate editorială intensă.

Membră în juriul secțiunii Publicații de arhitectură la Bienala Națională de Arhitectură, 2018.

Activitate profesională 
Uniunea Artiștilor Plastici (2011-2012), Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” (cercetător, 2016-2017), Asociația Istoria Artei (2011-în prezent).

Colaborează la publicațiile Studii și cercetări de Istoria Artei – Arta plastică, Revue des Études Sud-Est Européennes,   București. Materiale de Istorie și Muzeografie, Revista arhivelor, Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, ș.a. precum și în media la Adevărul, România liberă, ,...

A elaborat singură sau în colaborare volume de sinteză pe tematică de arhitectură și monografii științifice dedicate unor arhitecți români care nu beneficiau de astfel de lucrări, a colaborat cu articole la dicționare / enciclopedii  cu articole din domeniu. 

Manager de proiecte culturale, organizează tururi ghidate de arhitectură bucureșteană și excursii în localități din țară,unde există vestigii culturale și de arhitectură, pentru care a elaborat broșuri tematice, ș.a. 

Curator la expozițiile Așezămintele brâncovenești 1835-2015 (2015), Contribuția germană la dezvoltarea economică a Bucureștiului (2015), Martha Bibescu 130 (2016), Paul Smărăndescu 75 (2021), Istoria moșiei Mogoșoaia-Chitila  (2017) la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești și la Casa de cultură Friederich Schiller.

Volume ca autor unic 
Cristofi Cerchez, un vechiu architect din București, București, Editura ACS,  2012

Reședințele Știrbey din București și Buftea: arhitectura și decorația interioară, București, Editura ACS, 2013 

Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii, București, Editura ACS,  2014 

Familia Bibescu-Basarab Brâncoveanu: de la Craiova la Paris, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia, 2015 

Ernest Doneaud, visul liniei, București, Editura Istoria Artei, 2015

Carol Benisch, 50 de ani de arhitectură, București, Editura Istoria Artei, 2015

Familia Bibescu-Basarab Brâncoveanu: între Paris și București, București, Editura Istoria Artei, 2016

Patrimoniul imobiliar al familiei Chrissoveloni de-a lungul veacurilor, Editura Istoria Artei, 2016

Paul Gottereau, regal în arhitectură, București, Editura Istoria Artei, 2017

Gaetan A. Burellly, Arhitect-restaurator, București, Editura Istoria Artei, 2017

Arhitectura neoromânească, promotoarea Marii Uniri, București, Editura Istoria Artei, 2017

Parcul Filipescu - 100 de ani de arhitectură românească, București, Editura Istoria Artei, 2018

Arhitectura neoromânească în slujba Marii Uniri, București, Editura Istoria Artei, 2018

Arhiva de arhitectură: 1870-1880,  București, Editura  Istoria Artei, 2018

Gaetan A. Burellly, Arhitect-restaurator, București, Editura Istoria Artei, 2017

Detaliul neoromânesc: București/ The NeoRomanian Detail: Bucharest, București, Editura  Intaglio, 2020

Paul Smărăndescu 75, București, Editura Istoria Artei, 2020

Paul Smărănescu 140, București, Editura Istoria Artei, 2021

Josef Schiffeleers. Destinul unui arhitect olandez în România, București, Editura Istoria Artei, 2021

John-Elisée Berthet, eleganța La Belle Époque,  București, Editura Istoria Artei, 2022

Cristofi Cerchez 150, București, Editura Istoria Artei, 2022

Volume la care este coautor 
Catedrala. O istorie de har, Editura  Baroque Books and Arts, București, 2014

Edmond Van Saanen-Algi, între baletele rusești și Palatul Telefoanelor, București, Editura Istoria Artei, 2015 (coautor Gabriel Badea-Păun)

Arhiva de arhitectură 1830-1860, București, Editura Istoria Artei, 2015 (coeditor Cristian Gache)

Louis Pierre Blanc, o planșetă elvețiană în serviciul României, București, Editura Istoria Artei,  2014 (coautor Cristian Gache)

De la Școala de Belle-Arte la Academia de Arte Frumoase. Artiști la București 1864-1948, UNARTE și MNAR, București, 2014 (coautori Ioana Beldiman, Nadia Ioan Fîciu)

Case din București - valoare prin restaurare,  București, Editura  ACS, 2016 (coautori Șerban Sturdza, Ioana Olteanu, Maria Dumbrăvician) 

Revitalizarea patrimoniului cultural din Dobrogea și Cadrilater, Asociația ARCHÉ, 2017

Îngrijiri de ediții și traduceri 
Elisa Brătianu, Memorii, București, Editura Istoria Artei, 2015 (coeditor Cristian Gache)

Nadeja Știrbey, Jurnal de prințesă 1916-1919, București, Editura Istoria Artei,  2014, 2015 (editor și traducător împreună cu Elena Ciocoiu).

De la Marele Răzbel la Marea Unire, Editura Istoria Artei, 2016 (coeditor Cristian Gache)

Premii 
2011 și 2012: Premiul III la Concursul Arhivelor Naționale ale României

2013: Premiul II la Concursul Arhivelor Naționale ale României

2014: Premiul I la Concursul Arhivelor Naționale ale României

2015: O nominalizare și premiul „Cea mai buna carte de popularizare” la Gala Bun de Tipar

2016: Premiul Fundației „Magazin istoric” și al Asociației „Sanda și Virgil Cândea” (pentru anul 2015)

Diplomă de onoare  - Arhivele Naționale ale României 

A primit premiul „G. Oprescu” al Academiei Române pentru lucrarea „Știrbey: reședințe, moșii, ctitorii” (2014).

Note 

Istorici de artă români
Editori români
Traducători români